Les Hybrides sont des humains ou des Wraiths génétiquement modifiés à la suite des expériences menées par Michael et le docteur Beckett.

Le premier test sur un Wraith a été mené par le Dr Beckett dans la cité d'Atlantis, le Wraith en question a été nommé Michael Kenmore. Lorsque ce dernier se rend compte de ce qu'il est vraiment, il réussit à s'enfuir.

Les premiers tests sur des humains ont été menés par Michael sur les Athosiens, le peuple originel de Teyla. Ces créatures ressemblent beaucoup à Michael, avec de légères différences, et sont mi-humains mi-Wraiths.

Une version antérieure aux Hybrides a été créée par Michael. Ceux-ci ne sont pas que mi-humains mi-Wraiths mais possèdent aussi des caractéristiques d'autres prédateurs (ils ont notamment des branchies qui expulsent une épaisse brume pour leur chasse, et ne possèdent pas d'yeux).

Peuple de Stargate